Art Heyman (1941-2012), joueur américain de basket-ball ;
 Barton Heyman (1937-1996), acteur américain ;
 Bengt Heyman (1883-1942), skipper suédois ;
 Charles Heyman (1881-1915), peintre et graveur français ;
 Claire Heyman (1902-1997), assistante sociale à l'Hôpital Rothschild qui durant la Seconde Guerre mondiale sauve de nombreux enfants juifs hospitalisés dans cet établissement
 David Heyman (né en 1961), producteur britannique ;
 Didier Heyman (né en 1961), footballeur français ;
 Éva Heyman (1931-1944), adolescente de treize ans qui a écrit, telle Anne Frank, un court journal dans le ghetto de Nagyvárad avant d'être déportée en 1944 au camp de concentration d'Auschwitz et de devenir une victime de la Shoah ;
 Michelle Heyman (née en 1988), footballeuse australienne ;
 Paul Heyman (né en 1965),  promoteur de catch, scénariste et producteur de télévision américain.
Patronyme juif